Le nom Bellec est un patronyme breton, issu d'un substantif noté en breton beleg signifiant « prêtre ».

Patronyme 

 André Bellec (1914-2008), membre du quatuor des Frères Jacques (celui en collant vert) ;
 Anne Bellec (19?-), actrice et écrivaine française ;
 Bernard Bellec (1934-2023), homme politique français, ancien maire socialiste de Niort ;
 Daniel Bellec (1952-2020) dit Roger Dimanche, peintre français ;
 Eugène-Joseph-Marie Le Bellec (1890-1970), prélat catholique français ;
 François Bellec (né en 1934), contre-amiral, écrivain et peintre français  ;
 Gaël Le Bellec (né en 1988), duathlète français ;
 Georges Bellec (1918-2012), frère d'André, un des Frères Jacques (le plus petit, en collant jaune) ;
 Guillaume Le Bellec (1437-1512), marin, armateur et commerçant breton en Baltique et Russie ;
 Hervé Bellec (né en 1955), écrivain et professeur d'histoire français ;
 Jean Bellec (1920-2002), compagnon de la Libération ;
 Joël Bellec (1908-1988), évêque français ;
 José Bellec (1918-2004), résistant et préfet français ;
 Nicolas Le Bellec (né en 1967), joueur puis entraîneur de football ;
 Paul Bellec (1914-2001), homme politique français.

Pseudonyme 

 Bellec (né en 1956), photographe français.

Toponyme 

 Pointe de Men-er-Bellec, commune du Morbihan en Bretagne.